Бхинд:

 Бхинд — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Бхинд — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.